Kloster Mariakron steht für folgende Klöster:

in Deutschland:
 Kloster Mariakron in Stralsund = Brigittenkloster Stralsund
 Kloster Mariacron bei Oppenheim, Rheinland-Pfalz
 Kloster Oberried, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Kloster Marienkron (Mönchhof), Burgenland

in den Niederlanden:
 Zisterzienserkloster Mariënkroon (Heusden), Nordbrabant
 Zisterzienserabtei Mariënkroon (Onsenoort), Nordbrabant

Siehe auch:
 Marienkron